Агавнадзор () — села у Вірменії:

 Агавнадзор (Вайоц Дзор) — у марзі (області) Вайоц Дзор;
 Агавнадзор (Котайк) — у марзі Котайк.